A Capricorn az alábbi dolgokat jelentheti:
 Capricornus – a Bak csillagkép latin neve
 Capricorn (A Brand New Name) – a 30 Seconds to Mars rockegyüttes debütáló kislemeze
 Capricorn – mikroprocesszor 
 Capricorn - a svájci RhB új villamos motorvonata